Артишоките (Cynara) са род растения от семейство Сложноцветни (Asteraceae).

Таксонът е описан за пръв път от шведския ботаник и зоолог Карл Линей през 1753 година.

Видове

Бележки 

Метличинови